Jacques Tétreault – politico canadese
 Martin Tétreault – DJ di musica improvvisata e artista visivo canadese
 Tim Tetreault – ex combinatista nordico statunitense
 Valérie Tétreault – ex tennista canadese